Gillarduzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Gillarduzzi (bl. 1937), italienischer Bobfahrer
 Dino Gillarduzzi (* 1975), italienischer Eisschnellläufer
 Guido Gillarduzzi (Bobfahrer) (1907–1986), italienischer Bobfahrer, Bruder von Antonio und Uberto
 Guido Gillarduzzi (Eisschnellläufer) (1939–2016), italienischer Eisschnellläufer
 Jessica Gillarduzzi (* 1980), italienische Bobfahrerin
 Luigi Gillarduzzi auch Alois Gillarduzzi (1822–1856), Österreichisch-italienischer Maler
 Sisto Gillarduzzi (1908–1989), italienischer Bobfahrer
 Uberto Gillarduzzi (1909–1994), italienischer Bobfahrer